В данной статье представлены: тема «достоевщина в литературе», влияние творчества Ф. М. Достоевского на создание музыкальных опусов, оперных, театральных и балетных постановок по мотивам произведений писателя, образ Достоевского в документальных и художественных фильмах и экранизации произведений писателя.

Достоевщина в литературе 
С именем Ф. М. Достоевского связано понятие достоевщина, зафиксированное в словаре Д. Н. Ушакова 1935 года с пометкой «публицистика» и имевшее два значения:
 1. Психологический анализ в манере Достоевского (с оттенком осуждения).
 2. Душевная неуравновешенность, острые и противоречивые душевные переживания, свойственные героям романов Достоевского.

В молодой Советской России использовались другие уничижительные ярлыки для произведений как дореволюционных (дворян), так и современных авторов: «онегинщина», «обломовщина», «карамазовщина», «булгаковщина».

Совершенно иной оттенок данное понятие имело в сообщении режиссёра готовившейся в 1928 году постановки пьесы М. А. Булгакова «Бег» И. Я. Судакова: «Сейчас в пьесе Хлудов уходит только под влиянием совести (достоевщина)...».

Литературовед А. А. Долинин рассмотрел явление достоевщины в статье «Набоков, Достоевский и достоевщина», в частности, относительно романа В. В. Набокова «Отчаяние».

Влияние Достоевского явственно ощущалось в советской прозе 20-х годов: в романе Л. М. Леонова «Вор», в книгах И. Г. Эренбурга, в «Голом годе» Б. А. Пильняка, в «Мемуарах веснущатого человека» А. Соболя, в «Мещанине Адамейко» М. Э. Козакова и т. п. В докладе 1926 года о «Братьях Карамазовых» В. В. Набоков обсуждал «причины ничтожества советской литературы», и нашёл следы «опошленного Достоевского» и идеи широкой «славянской души» в его духе у Ф. В. Гладкова, Л. Н. Сейфуллиной, Б. А. Пильняка, Л. М. Леонова и М. М. Зощенко. Как в этом докладе, так и в романе «Отчаяние» «полемика направлена не столько против Достоевского, сколько против “современного отношения к нему” — против его интерпретаторов и эпигонов, повинных в “мрачной достоевщине”». А. А. Долинин перечисляет образцы пародируемой Набоковым «достоевщины»: новеллы В. Я. Брюсова, рассказ Л. Н. Андреева «Мысль», «Конь блед» Б. В. Савинкова, трактирные сцены в «Петербурге» А. Белого и его же «Записки чудака», антиэмигрантский рассказ А. Н. Толстого «Рукопись, найденная под кроватью», ряд произведений советских прозаиков 1920-х годов. По мнению Долинина основной моделью для пародий на современную «достоевщину» Набокову послужила повесть И. Г. Эренбурга «Лето 1925 года».

Стоит обратить внимание на то, что ощутимое присутствие традиций Достоевского ни в западноевропейской литературе первой пол. XX века (Ф. Кафка, Г. Майринк, Т. Манн, С. Цвейг в немецкой литературе, П. Бурже, А. Жид, Ж. Бернанос, А. Камю во французской литературе), ни у наследников философии писателя экзистенциалистов А. Камю и Ж. П. Сартра не называлось «достоевщиной».

О «достоевщине» писали советские литературоведы Ю. Ф. Карякин и Л. А. Шубин.

Весьма показательно, что Д. П. Мирский не был приверженцем творчества Достоевского, но в академической статье о писателе своей «Истории русской литературы» (1926) не употребил термин «достоевщина». В. В. Набоков считал труд Д. П. Мирского «лучшей историей русской литературы на любом языке, включая русский», но в «Лекциях по русской литературе», впервые изданных в 1981 году, о «Записках из подполья» отозвался как о квинтэссенции достоевщины.

Достоевский и музыка 
В кратком перечне представлены наиболее значимые произведения. Более подробно влияние творчества Достоевского на создание музыкальных сочинений описано в монографии А. А. Гозенпуда «Достоевский и музыка». Советский музыковед полагал, что талант Д. Д. Шостаковича родствен Достоевскому.

 Опера «Ёлка» — первым музыкальным опусом по мотивам произведений Ф. М. Достоевского стала одноактная опера в 3-х картинах «Ёлка» (по сказке «Девочка со спичками» Андерсена и рассказу Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке») русского композитора В. И. Ребикова, ор. 21, 1900. Первые постановки: 30 октября 1903, антреприза M. E. Медведева, театр «Аквариум», Москва; 1905, Харьков; 1906, Прага.
 Опера «Игрок» — русский композитор С. С. Прокофьев завершил первый вариант сочинения по мотивам одноименного романа Ф. М. Достоевского в 1916 году. После переработки первая постановка 2-го варианта оперы была представлена в 1929 году в Брюсселе на французском языке (Le Joueur, op. 24, 1927). Премьера оперы в Москве состоялась в 1974 году.
 Опера «Из мёртвого дома» (Z mrtvého domu) — последняя опера чешского композитора Леоша Яначека на собственное либретто по роману Ф. М. Достоевского «Записки из Мёртвого дома». Первая постановка состоялась посмертно в 1930 году в Национальном театре в Брно. Это одно из лучших музыкальных воплощений произведения Достоевского, равно как и опера «Игрок» С. С. Прокофьева.
 Оратория «Великий Инквизитор» (Der Großinquisitor) для баритона, хора и оркестра, сочинение 1942 года немецкого композитора Бориса Блахера (op. 21). Первое исполнение 14 октября 1947 года в Берлине.
 Опера «Раскольников» (Raskolnikoff) — швейцарский композитор Генрих Зутермайстер написал оперу в 2-х актах на либретто Петера Зутермайстера на немецком языке по роману Достоевского «Преступление и наказание». Премьера имела место 14 октября 1948 года в Королевской опере в Стокгольме. Композитор воплотил на сцене раздвоение личности Раскольникова, предоставив герою партию тенора. Второе «я» Раскольникова исполняется баритоном.
 Опера «Идиот» в 4-х актах композитора Моисея Вайнберга.
Опера «Мальчик у Христа на ёлке» по рассказам Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке» и «Мальчик с ручкой» в двух действиях, трёх картинах с прологом и эпилогом композитора С. А. Дягилева, написана в 2007 году, премьера 27, 28 ноября 2021 года на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета.

Достоевский и театр 
Драматургичность творчества писателя обусловила появление первых театральных постановок. Премьера первого спектакля по роману «Бесы» состоялась 29 сентября 1907 года в театре Литературно-Художественного общества в Петербурге, за которой последовали постановки в Moсковском Xудожественном тeaтpe «Братьев Карамазовых» (1910) и «Бесов» (под названием «Николай Ставрогин» — 23 октября 1913 года). Постановке «Бесов» пытался препятствовать поддерживаемый большевиками M. Горький (статьи: О «карамазовщинe», Eщe o «карамазовщинe»), выступивший c отрицательной оценкой инсценированногo романa. Там же М. Горький впервые дал Достоевскому оценку «злой гений», садо-мазохист.

В защиту спектакля «Николай Ставрогин» на заседании Московского религиозно-философского общества 2 февраля 1914 года выступили С. Н. Булгаков с докладом «Русская трагедия» и Вяч. Иванов с речью, ставшей основой статьи «Основной миф в романе „Бесы“».

Другая постановка «Братьев Карамазовых» этим театром состоялась через 50 лет — в 1960 году.
«Бесы» ставятся Львом Додиным в Театре Европы с 1991 года.

Театральные постановки по произведениям Ф. М. Достоевского и отзывы на них указаны в библиографическом указателе «Достоевский и театр, 1846–1977» (1980) достоеведа С. В. Белова.

Ф. М. Достоевский стал центральным персонажем пьесы драматурга Константина Скворцова «Дар Божий: Драма любви Ф. М. Достоевского».

Балет 
 1980 — премьера балета «Идиот» в Ленинграде балетмейстера Бориса Эйфмана по мотивам одноимённого романа Достоевского на музыку Шестой симфонии П. И. Чайковского
 1995 — постановка балета «Карамазовы» Бориса Эйфмана по роману Ф. М. Достоевского на музыку С. В. Рахманинова, Рихарда Вагнера и М. П. Мусоргского
 2013 — Борис Эйфман поставил новую переработку собственного балета «Карамазовы» 1995 года под названием «По ту сторону греха» по роману Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» на музыку С. В. Рахманинова, Рихарда Вагнера и М. П. Мусоргского
 2015 — весной и летом в Омском государственном музыкальном театре балетмейстер из Санкт-Петербурга Надежда Калинина готовила оригинальную постановку балета «Идиот» по одноимённому роману Достоевского на музыку П. И. Чайковского. Хореография отличается от варианта Бориса Эйфмана. Премьера состоялась 30 июля 2015 года.

Образ Достоевского в кино

Художественные 
 «Мёртвый дом» (1932) — биографический фильм режиссёра Василия Фёдорова СССР, в роли Достоевского Николай Хмелев
 «Чокан Валиханов» или «Его время придёт» (1957)) «Казахфильм», в роли Достоевского Владимир Чесноков (актёр)
 «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского» (1980) — художественный фильм Александра Зархи СССР, В главной роли Анатолий Солоницын 
 «Софья Ковалевская» (1985) (Александр Филиппенко)
 «Чокан Валиханов» (1985) (Юрий Орлов)
 «Россия» (1986) (Олег Фёдоров)
 «» (1997), Нидерланды, Венгрия, Великобритания. Режиссёр Карой Макк. В роли Достоевского Майкл Гэмбон
 «Господа присяжные» (2005) (Олег Власов)
 «Демоны Санкт-Петербурга» (2008) — художественный фильм Джулиано Монтальдо Италия. В роли — Мики Манойлович
 «Три женщины Достоевского» (2010) — фильм Евгения Ташкова Россия, в роли Андрей Ташков
 «Достоевский» (2011) — Россия, телевизионный сериал Владимира Хотиненко к 190-летию со дня рождения Достоевского. В главной роли Евгений Миронов
 «Алиби» (2021) — Россия, телевизионный сериал. Режиссёр Нурбек Эген. В роли Достоевского Тимофей Трибунцев.

Документальные 
  — документальный фильм Самуила Бубрика и Ильи Копалина (Россия, 1956) о жизни и деятельности Достоевского к 75-летию со дня его смерти
 Писатель и его город: Достоевский и Петербург — фильм Генриха Бёлля (ФРГ, 1969)
 Достоевский и Питер Устинов — из документального фильма «Россия» (Канада, 1986)
 Возвращение пророка — документальный фильм В. Е. Рыжко (Россия, 1994)
 Петербургский дневник. Открытие памятника Достоевскому. Режиссёр: Александр Сокуров. Фонд киновидеостудия A.C. (Санкт-Петербург) (Россия, 1997). В документальном фильме заняты Юрий Шевчук, Андрей Битов, Андрей Толубеев
 Жизнь и смерть Достоевского — документальный фильм (12 серий) Александра Клюшкина (Россия, 2004) Смотреть на YouTube
 «Секретные материалы. „Легенда о великом Достоевском“» («Мир», 2011)
 Адреса Достоевского в Петербурге. Серия: Пешком в историю. Документальный фильм. «Телеинвест» (Россия, 2012)
 Фёдор Достоевский — документальный фильм режиссёра Ольги Нифонтовой. Видеостудия «Кварт» (Россия, 2012)
 Открытость бездне Достоевского — документальный фильм из 4-х частей с участием Григория Померанца и Зинаиды Миркиной. Режиссёр: Ирина Васильева. ООО "Студия «Фишка-фильм» (Россия, 2013) Смотреть на YouTube
 «Фёдор Достоевский. „Между адом и раем“» («Первый канал», 2020)
 Федор Михайлович. Киноэссе Егора Холмогорова о Ф.М. Достоевском («RT Россия», 2021)

Экранизации произведений

Двойник (повесть Достоевского) (1846) 
 «Партнёр (фильм, 1968)» (1968) — с использованием отдельных мотивов.
 «Станочник» (2004) — под влиянием.
 «Двойник (фильм, 2013)» (2013) — по мотивам.

Скверный анекдот (1862) 
 «Скверный анекдот (фильм)» (1966)

Примечания

Литература 
 
 
 Монин М. А. Анархизм Достоевского // Вопросы философии. 2017. № 2.
 
 
 Юрий Димитрин. Оперы по романам Достоевского. — Изд-во «Планета музыки», 2016. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-2194-7

Фёдор Достоевский